St. Marys Township, St. Mary’s Township oder Saint Marys Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Marys Township (Indiana)
 St. Marys Township (Iowa)
 St. Marys Township (Kansas)
 St. Marys Township (Missouri)
 St. Marys Township (North Carolina)
 St. Marys Township (North Dakota)
 St. Mary’s Township (Illinois)
 St. Mary’s Township (North Carolina)
 Saint Marys Township (Ohio)

Siehe auch:
 St. Mary Township